Silex steht für:

 Silex, Silikatgestein, siehe Feuerstein
 Silex (Framework), Software
 SS-N-14 Silex, schiffsgestützte Lenkwaffe
 Silex and the City, französische Comicserie
 Tour Silex 2, Wolkenkratzer in Lyon, Frankreich

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Silex (Arkansas)
 Silex (Indiana)
 Silex (Missouri)

Silex  ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Silex (1896–1982), deutscher Journalist
 Maria Silex (* 1987), deutsche Bogenschützin
 Paul Silex (1858–1929), deutscher Augenarzt

SILEX steht als Abkürzung für:
 Separation of Isotopes by Laser Excitation, Isotopentrennung durch Lasererregung, siehe SILEX-Verfahren

SILEX